Ма́ріо Литви́н (, Буенос-Айрес) — аргентинський композитор, диригент, піаніст і музичний педагог українського походження. З 1974 року живе і працює у Франції.

Музичні твори

Музика для театру 
 1971 : Primero qué
 1972 : Balurdos de medianoche
 1973 : Vecinos y parientes
 1973 : El gran soñador

Музика до фільмів 
 1987 : L'Arbre mort
 1978 : ¿Por qué perdimos la guerra?
 1971 : Adultery for Fun & Profit
 1970 : A Herança
 1970 : The ABC's of Marriage

Музика для телесеріалів 
 2001 : Tama and Friends
 1999 : Petto shoppu obu horazu
 1995 : Lettre ouverte à Lili
 1994 : La rêverie ou le mariage de Sylvia
 1993 : Tama of Third Street: Have You Seen My Tama?
 1982 : Campeão
 1976 : Master of the World
 1972 : Carmiña
 1972 : Los asesinos del silencio
 1972 : Me llaman Gorrión
 1972 : Now, Take My Wife
 1971 : Así en la villa como en el cielo
 1971 : Estación retiro
 1971 : Untold Damage
 1970 : Matt Lincoln
 1970 : Somerset
 1970 : The Best of Everything
 1970 : As Asas São para Voar
 1969 : O Feijão e o Sonho
 1969 : Acorrentados
 1969 : Queen for a Day
 1969 : La cruz de Marisa Cruces
 1969 : Simplemente María
 1967 : Untamed World
 1967 : Os Fantoches
 1967 : Angústia de Amar
 1961 : Morte no mar

Літературні твори 
 1992 : Le Film et sa musique: création & montage — (Éditions Romillat / Colleccion Consonances): ISBN 2878940288 & ISBN 978-2878940282.
 1993 : Valeur esthétique et fonction dramatique de la musique de film — Positif (Paris): n° 389 & 390, липень — серпень 1993.
 1993 : La Musique à la rescousse du suspense — CinémAction n° 71 (Paris).
 2006 : La musique de film sud-américaine' — La musique au cœur de l'image.
 2007 : Fondements pour une nouvelle pédagogie de l'harmonie — Panorama de la musique (París).

Посилання 
 Сайт Маріо Литвина 
 Історія створення El gran soñador

Примітки 

Аргентинські композитори
Аргентинські піаністи
Уродженці Буенос-Айреса
Кінокомпозитори
Українці Аргентини